Минев — фамилия. Известные носители:
 Минев, Валентин (1959) — болгарский самбист.
 Минев, Николай (1931—2017) — американский шахматист болгарского происхождения.
 Минев, Стоян Минеевич (1890—1959) — болгарский революционер и деятель Коминтерна.
 Минев, Илия (1917—2000) — болгарский политик и диссидент, националист, антикоммунист.